Ковро́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на севере Владимирской области России.

Административный центр — город Ковров (в состав района не входит).

География 
Район расположен на северо-востоке Владимирской области, граничит с Вязниковским, Камешковским, Судогодским, Селивановским районами Владимирской области, а также с Ивановской областью.
Площадь 1817 км² (7-е место среди районов области).

Основные реки — Клязьма, Нерехта, Уводь.

 Природные ресурсы 
Флора района насчитывает 948 видов сосудистых растений.

История 
  в составе Владимирского округа Ивановской Промышленной области. В его состав вошла территория упразднённого Ковровского уезда Владимирской губернии и части Владимирского и Вязниковского уездов.
 25 января 1935 года северная часть района вошла в состав вновь образованного Савинского района, два сельсовета на юго-востоке переданы во вновь образованный Никологорский район.
 1 ноября 1936 года Ковров отнесён к категории городов областного подчинения, выведен из состава района, оставаясь его центром.
 На 1 января 1940 года в состав района входили рабочий посёлок Камешково и 34 сельсовета: Авдотьинский, Алексеевский, Бялковский, Большевсегодический, , Брызгаловский, Вахромеевский, Великовский, Волковойновский, Дмитриевский, Иваново-Тынцовский, Иваново-Эсинский, Клюшниковский, Кляземско-Городецкий, Коверинский, Красногривский, Красномаяковский, Крестниковский, Крутовский, Малышевский, Милиновский, Новосельский, Осиповский, Патакинский, Репниковский, Ряховский, Санниковский, Сергеихский, Смолинский, Стародеревенский, Тынцовский, Шашовский, Шиловский, Эдемский.
 10 февраля 1940 года из состава района во вновь образованный Камешковский район были переданы рабочий посёлок Камешково и девять сельсоветов: Брызгаловский, Вахромеевский, Волковойновский, Коверинский, Патакинский, Ряховский, Сергеихинский, Тынцовский, Эдемский.
 С 14 августа 1944 года Ковровский район в составе 24 сельсоветов передан вновь образованной Владимирской области.
 В 1945 году населённые пункты Красный Маяк и Красный Октябрь отнесены к категории рабочих посёлков.
 В 1954 году объединены сельсоветы (с/с): Больше-Всегодический и Больше-Высоковский — в Больше-Всегодический с/с, Бельковский и Шашовский — в Бельковский с/с, Великовский и Крутовский — в Великовский с/с, Иваново-Эсинский и Алексеевский — в Ивановский с/с, Клязьмо-Городецкий, Репниковский и Стародеревенский — в Клязьменский с/с, Клюшниковский и Дмитриевский — в Клюшниковский с/с, Малышевский и Авдотьинский — в Малышевский с/с, Осиповский и Крестниковский — в Осиповский с/с, Санниковский и Красногривский — в Санниковский с/с, Смолинский, Красномаяковский и Милиновский — в Смолинский с/с.
 В 1958 году посёлок Мелехово отнесён к категории рабочих посёлков, упразднены сельсоветы: Бельковский с перечислением населённых пунктов в состав Великовского с/с, Шиловский с перечислением населённых пунктов в Ивановский с/с.
 В 1959 году упразднён Новосельский с/с с передачей его территорию в состав Ивановского с/с.
 1 февраля 1963 года образован Ковровский сельский район (центр — город Ковров) в составе 17 сельсоветов: девять сельсоветов Ковровского района (Большевсегодичский, Великовский, Ивановский, Клюшниковский, Клязьменский, Малышевский, Осиповский, Санниковский, Смолинский); 6 сельсоветов  Камешковского района и 2 сельсовета Никологорского района. 12 июня 1963 года в состав района из Ивановской области передан Сельцовский с/с.
 12 января 1965 года Ковровский сельский район преобразован в Ковровский район в составе рабочих посёлков Мелехово, Красный Маяк, Красный Октябрь, а также 11 сельсоветов  (Больше-Всегодичевский, Великовский, Ивановский, Клюшниковский, Ключиковский, Клязьменский, Малышевский, Осиповский, Санниковский, Сельцовский, Смолинский), шесть сельсоветов перешли в Камешковский район; один — Вязниковский район.
 В 1972 году образован Павловский с/с с включением в его состав части населённых пунктов Ивановского с/с. Перенесены: центр Великовского с/с в посёлок Новый, сельсовет переименован в Новосельский, центр Ключиковского с/с — в деревню Шевинскую, сельсовет переименован в Шевинский, центр Малышевского с/с — в деревню Ручей, сельсовет переименован в Ручьевский, центр Сельцовского с/с — в село Пантелеево, сельсовет переименован в Пантелеевский.
 В 1987 году объединены Павловский с/с и Ивановский с/с — в Ивановский с/с.
 В 1993 вновь образован Павловский с/с с передачей в него части населённых пунктов Ивановского с/с.
 В 1998 году в результате реформы все сельские советы преобразованы в сельские округа.
 В 2003 году образованы Красномаяковский, Краснооктябрьский и Мелеховский сельские округа.
 В 2004 году рабочие посёлки Красный Маяк и Красный Октябрь отнесены к сельским населённым пунктам.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Мелехово) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Ковровский район как муниципальный район входят 6 муниципальных образований, в том числе 2 городских и 4 сельских поселения:

В рамках организации местного самоуправления в 2004 году в новообразованном муниципальном районе были созданы одно городское и три сельских поселения. В 2005 году вместо них выделены одно городское и четыре сельских поселения. В 2022 году выделено второе городское поселение (посёлок Доброград) (из Новосельского сельского поселения).

Населённые пункты 
В Ковровском районе 173 населённых пункта.

В декабре 2019 году образован новый населенный пункт — посёлок Доброград.

Транспорт 
Через район проходит федеральная автомобильная дорога  «Волга», связывающая Москву и Нижний Новгород, железные дороги на Иваново и на Муром.

Археология 
У деревень Шашово и Федотово были обнаружены могильники фатьяновской культуры начала второй четверти II тыс. до н. э. На реке Нерехта у деревни Сенинские Дворики раскопан курганный могильник абашевской культуры (сер. II тыс. до н. э.).

Примечания

Ссылки 

 
 Сайт районной администрации